Трудовой переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Трудовой переулок — переулок в городе Москве.
 Трудовой переулок — улица, расположенная в 111 и 116 кварталахе в западной части города Салавата.
 Трудовой переулок — переулок в городе Санкт-Петербурге.
 Трудовой переулок — переулок в городе Северодвинске.